Osoby o tym nazwisku:
 Eligiusz Dymowski – katolicki duchowny, wykładowca, poeta, krytyk literacki
 Rafał Dymowski – polski siatkarz
 Tadeusz Dymowski – polski działacz socjalistyczny i związkowy